Termin PPD ima više značenja.

 Feoforbidaza, enzim
 Protopanaksadiol
Postporođajna depresija